Sezona Formule 1 1970 je bila enaindvajseta sezona svetovnega prvenstva Formule 1 pod okriljem FIE. Začela se je 7. marca 1970 z dirko za Veliko nagrado Južne Afrike, končala pa 25. oktobra 1970 s trinajsto dirko sezone za Veliko nagrado Mehike. Dirkaški naslov je osvojil Avstrijec Jochen Rindt, moštvenega pa Lotus.

Dirkači in moštva
Naslednja moštva in dirkači so sodelovali v svetovnem prvenstvu Formule 1 v sezoni 1970.

Rezultati

Velike nagrade

Moštva

Dirkači

Druge pomembne dirke 
Te dirke niso štele za naslov prvaka, vendar so vseeno imele kar velik pomen.

Opombe 

1970
1970 v športu